Xiprer de Yunnan, Cupressus duclouxiana
 Xiprer de Cheng, Cupressus chengiana 
 Xiprer ploraner, Cupressus funebris